Les Jeux floraux peuvent faire référence à différentes célébrations :
Les Jeux floraux, fêtes célébrées dans la Rome antique ;
Des concours poétiques en langue occitane organisés par l'Académie des Jeux floraux entre le  et le  ;
Les Jeux floraux, joutes poétiques inspirées des précédentes, célébrées en Catalogne et à Valence à partir du  ;
Les Jeux floraux internationaux, concours similaire en espéranto célébré en Catalogne au .